Дмитрий Александрович Шорин (28 апреля 1971, Новосибирск) —  и .

Биография 
Дмитрий Шорин учился на художественно-графическом факультете Педагогического института имени Горького в Омске (1987—1988), в Академии бытового обслуживания Омска по специальности художник-проектировщик костюма (1988—1990). В 1990 году он переехал в Санкт-Петербург и окончил образование в Академии бытового обслуживания Санкт-Петербурга по той же специальности (1990—1992).

В 1993 году Шорин вступил в Товарищество художников «Свободная культура», занимавшее пространство Арт-центра «Пушкинская, 10». С 1999 года его работы неоднократно выставлялись на аукционах Sotheby's и Phillips de Pury.
Результаты аукционов Sotheby's 2020,    Sotheby's 2021.

В 2008 году он стал самым молодым художником, удостоенным персональной выставки в Мраморном дворце Государственного Русского музея.

Участник первой и третьей Московских биеннале современного искусства.
В 2009 году был номинирован на премию Кандинского в категории «Проект Года».

В 2013 году его проект «I believe in angels» был представлен на 55-й Венецианской биеннале.

Искусствовед Александр Боровский о выставке Шорина в Русском музее:

Женат, имеет двух дочерей.

Спецпроекты

I Believe in Angels 
Проект развился из предложения создать скульптуры для аэропорта Шереметьево. Предполагалось создать памятник взлетающему Икару с крыльями от настоящего «Ил-86» на территории терминала. Икар олицетворял бы новую мощь и силу, его не сгорающие крылья не расплавились бы, а позволили летать в жестокой атмосфере. В итоге сюжет появился только на картине «Ил-86» 2010 года, а проект со скульптурами видоизменился. Эскизом послужили барби с приделанными крыльями самолетов из конструкторов масштабных моделей, где в пропорции тела барби был взят фюзеляж.

Совершенное тело стало указывать на ангелов, а вместо лебединых крыльев у них появились новые, мощные реактивные двигатели. Каждый олицетворяет ангела-смотрителя с коллективной ответственностью. Эдакие легкомысленные ангелы, которые не уберегли пассажиров какого-то одного рейса, поэтому крылья у каждого были идентичны определенной марке самолета с нанесенными на них идентификационными номерами борта, погибшего в крупных авиакатастрофах. Проект указывал на человеческий фактор в техногенных катастрофах. ангелы, отвлекаясь на бытовые дела не уберегли вверенных им подопечных.

Затем концепция переросла в идею веры в ангелов и они превратились в ангелов-хранителей, которые обладают такими же крыльями, как у самолетов и могут перемещаться за человеком с той же скоростью.

Проект побывал на выставках Эрарты в 2013 году Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе и на 55 Венецианской Биеннале в Palazzo Bembo в Венеции.

Четыре скульптуры находятся в терминале аэропорта Пулково и две в музее Эрарта в Санкт-Петербурге.

Летное поле 
«Летное поле» — совместный выставочный проект Дмитрия Шорина и Сергея Шнурова. Трап на взлетной полосе — символ постоянного движения, работающий 24/7, чтобы люди могли покинуть дом, или его обрести. Летное поле — работа о любви к путешествиям, о печали в расставаниях и о ностальгии по старому Пулково, где художники проводили время перед полетами.

«В галерее мы имитируем взлетно-посадочную полосу с разметкой. На картине „Летное поле“ здание аэропорта Пулково, два лайнера, по трапам сходят люди. Мы хотим показать настоящие ворота современного мегаполиса» — Дмитрий Шорин.

Сейчас диптих висит в терминале аэропорта Пулково.

Апология Заблуждений 
Специальный проект писался картина за картиной для экпонирования в музеях с 2015 по 2018 год, с не типичными сюжетами и большими размерами.
Апология включает 17 картин из двух серий «Цветы» (Звездочет, Як и Мак, Пион, Лотос, Роза, В 8 жду на Маяковской) и «Лес» (Lumen, Scarlet, Pushkin,  Pic Nic, Зима, Таня, Березовый сок, Барашки, Утро в Лесу, Апрель, Апология Заблуждений).

«Мне хотелось выйти на диалог с самим с собой по поводу блуждания на внутренней эстетической и психологической территории. Где нахожу всполохами объекты, которые до сегодняшнего дня были не исследованы. Я обращался к человеку, а теперь к среде полу абстрактной и создавал несуществующий мир иллюзий, дежавю, смешанные с мечтой и реальностью» — Дмитрий Шорин.

Картины побывали на выставках:

 2018 — «Апология заблуждений», Галерея Файн Арт. Москва, Россия.
 2018 — «Scarlet», Государственный музей искусств им. А. Кастеева. Алма-Ата, Казахстан.
 2019 — «Сван и Одетта» (совместно с Евой Шориной), Новый Музей. Санкт-Петербург, Россия.
 2020 — «Сегодня-прошлое Завтра», Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, 2020.

NFT 
Дмитрий начал выпуск NFT в 2021 году. Первая серия — анимированные живописные произведения. В нее входят работы «Банзай», «Нефертити» и «Два Неба».

Первый дроп на платформе Foundation вошел в рейтинг продаж NFT Русских Художников по версии TANR.
Вторая серия Over связана с digital-природой скульптур и их присутствии в метавселенной (Angel).

«Диджитал мир — мир отражений и проекций с выкрученными на максимум эмоциями и рецепторами. NFT — единица эфемерная. Чистое, ничем не ограниченное воплощение концепции, написанное диджитал-языком.
В этой серии каждая работа имеет свою отдельную концепцию и референс — это настоящие, реально существующие скульптуры. А вот их воплощения и отражение — налет диджитальности и след от возведения их в новый медиум метавселенной» — Дмитрий Шорин.

Серия «Головы» 
Проект с предметами на голове включает в себя картины «Ильюшин», «Звезда», «On/Off», «7 часов», «Нефертити» 2014 и «Нефертити» 2021 года, а также скульптуры «Юна» и «Тима». Серия с детскими головами и технологическими конструкциями — аллегория про аналоговое мышление. Про то, как дети стали заново проникать в физику вещей и суть вещей в их аналоговой структуре. На голове у них цилиндры звездообразного авиационного двигателя, а ум направлен вглубь явлений, несмотря на глобальную компьютеризацию. На данный момент скульптуры «Юна» и «Тима» находятся в Рижском аэропорту.

Серия «Пляж» 
Серия «Пляж» включает в себя картины «Завтра Последний День», «May Be», «Рейс из Москвы», «Выезд до 12-ти», «La Plage» и «Courchevel».

«Художнику неведомо чувство желания сходить в отпуск, поскольку он работает всегда. Постоянная жажда отдыха, с одной стороны, понятна, а другой стороны меня удивляет, что люди пытаются отдохнуть даже после отпуска. Создание этой временной градации „от отпуска до отпуска“, цикличность жизни и ожидание нового цикла, когда не закончился предыдущий — основные темы этой серии» — Дмитрий Шорин.

Хронология выставок

Галерея

Библиография 
 «Апология заблуждений», каталог выставки «Апология заблуждений» в ММоМА, совместно с галереей Файн Арт, 2018 год, Москва, Россия
 «Сегодня — прошлое Завтра» каталог выставки «Сегодня — прошлое Завтра», Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, 2020 год, Казань, Россия
 «Дмитрий Шорин», каталог выставки «Дмитрий Шорин в Русском Музее», Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург, Россия

Примечания

Ссылки 
 Сайт художника

Художники по алфавиту
Художники России
Художники XX века
Художники XXI века
Выпускники вузов Санкт-Петербурга
Художники Омска